Зизик — название населённых пунктов:

Азербайджан 
 Зизик — село в Губинском районе.

Россия 
 Зизик — село в Сулейман-Стальском районе Дагестана.